Mahindra steht für:

 Mahindra Group, indische Holding
 Mahindra Aerospace, indischer Flugzeughersteller
 Mahindra & Mahindra Limited, indischer Automobilhersteller
 Mahindra Satyam, indisches Software- und Beratungsunternehmen
 Mahindra United, indischer Fußballverein
 Mahindra United World College of India, Internationales College (Oberstufenkolleg/Internat) in Pune, Indien
 Mahindra Two Wheelers Limited, indischer Hersteller von Motorrädern

Siehe auch:
 Mahinda (auch: Mahindra; 3. Jh. v. Chr.), indischer Mönch